Okolicznościowe monety 2 euro – to specjalne monety euro bite i emitowane przez państwa członkowskie strefy euro od 2004 roku jako prawny środek płatniczy we wszystkich państwach będących członkami strefy euro.
Monety różnią się jedynie narodowym awersem, natomiast rewers jest wspólny dla każdego kraju. Monety zazwyczaj upamiętniają wydarzenia historyczne lub zwracają uwagę na wydarzenia bieżące o szczególnym znaczeniu. Do końca 2022 roku wybito czterysta siedemdziesiąt siedem wariantów okolicznościowych monet o nominale 2 euro.  Finlandia, Luksemburg, San Marino, Watykan i Włochy są jedynymi krajami strefy euro które od 2004 roku corocznie emitują przynajmniej jedną monetę okolicznościową.

Liczba monet okolicznościowych jest ograniczona do dwóch rocznie dla każdego kraju (przed rokiem 2012 do jednej monety), nie wliczając w to wspólnej emisji europejskiej oraz do 5% całkowitej produkcji monet. Wprowadzono również ograniczenia dotyczące wzorów, aby zapewnić jednolitość.

Okolicznościowe monety 2 euro stały się przedmiotem do kolekcjonowania, ale różnią się od monet okolicznościowych o nominale innym niż 2 euro, które są oficjalnie określane jako „monety kolekcjonerskie” i zwykle są wykonane z metali szlachetnych.

Regulacje i restrykcje 
Podstawą do wprowadzenia monet okolicznościowych była decyzja Rady Europejskiej, która zezwoliła na zmiany strony narodowej na obiegowych monetach euro z 1 stycznia 2004. Jednakże wiele zaleceń i restrykcji nadal się stosuje.

Dwie restrykcje dotyczą wyglądu. Pierwsza mówi o tym, że nic nie może zostać zmienione na rewersie („stronie wspólnej”) monety, można zmieniać tylko awers („stronę narodową”) monety. Dodatkowo obiegowy narodowy awers jako taki nie powinien być zmieniany przez okres 15 lat od pierwszego wydania lub ostatniej zmiany (przykładem może być tu San Marino które dokonało zmiany wizerunku swoich obiegowych awersów w 2017 roku, po upływie 15 lat od pierwszej edycji). Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja, kiedy głowa państwa przedstawiona na niektórych monetach zmieni się wcześniej, wtedy zmiana awersu następuje w chwili objęcia urzędu przez nową głowę państwa (taką klauzulę wykorzystano między innymi w Monako i Watykanie, kiedy głowy państwa – odpowiednio Rainier III Grimaldi i Jan Paweł II zmarli w 2005 roku i narodowy awers został zmieniony w 2006, czy w Hiszpanii gdzie Król Jan Karol I abdykował z tronu i zastąpił go jego syn Filip VI, tym samym awers został zmieniony w 2014).

Kolejne regulacje określają częstotliwość i liczbę emitowanych monet okolicznościowych. Każdy kraj członkowski miał początkowo możliwość dokonać tylko jednej emisji monety okolicznościowej w przeciągu roku. Od lipca 2012 roku ma prawo wybić dwie takie monety (nie wliczając w ten limit wspólnej emisji wydawanej obowiązkowo przez wszystkie kraje ze strefy euro, nie wliczając Andory, Monako, San Marino i Watykanu które są stowarzyszone ze strefą euro).
Monety okolicznościowe mogą być wybite tylko o nominale 2 euro. Całkowita liczba monet wyemitowanych do obiegu w ciągu roku nie powinna przekraczać poniższych limitów:

 0,1% całkowitej liczby monet o nominale 2 euro wpuszczonych do obiegu dla wszystkich członków strefy euro. Ten limit może być wyjątkowo zwiększony do 2% jeżeli pamiątkowe monety dotyczą ważnego i godnego uwagi wydarzenia; w tym przypadku, członek strefy euro emitując większą liczbę monet powinien powstrzymać się z puszczaniem w obieg innych pamiątkowych monet w przeciągu kolejnych czterech lat;
 5,0% całkowitej liczby monet o nominale 2 euro wpuszczonych do obiegu dla członków kraju emitującego pamiątkowe monety o nominale 2 euro.

Inne decyzje dodają dwie dodatkowe wytyczne dotyczących wyglądu monet. Kraj emitujący monety powinien być łatwo rozpoznawalny po awersie, można podać pełną nazwę lub łatwo rozpoznawalny skrót; oraz żadna nazwa ani nominał monety nie powinien się powtarzać na awersie („stronie narodowej”), jeżeli jest zamieszczony na rewersie („stronie wspólnej”).

Te restrykcje nie działają wstecz; tylko nowe wzory – narodowy awers dla regularnych emisji z państw, które dopiero co wstąpiły do strefy euro lub państw, które postanowiły zmienić jej wygląd oraz monety o nominale 2 euro emitowane począwszy od 2006 – im podlegają. Niemniej jednak spośród pięciu krajów (Austria, Belgia, Finlandia, Niemcy i Grecja), których wzory naruszały obowiązujące przepisy i które będą musiały zmienić ich wygląd, jedynie Finlandia (2007) i Belgia (2008) dokonały zmian.

Kolejna decyzja ponownie zmieniła zasady:

 Dwanaście gwiazd Unii Europejskiej otaczających wzory monet musi otaczać wzór narodowy, w tym oznaczenia roku i nazwę kraju. Gwiazdy muszą wyglądać tak samo, jak są ustawione na fladze Unii Europejskiej. (Te zalecenia nie są obecnie realizowane przez monety luksemburskie i słoweńskie).
 Wzór monet euro nie może zostać zmieniony, z wyjątkiem dwóch szczególnych okoliczności:
 Jeśli projekt monety narusza zalecenia, może zostać zaktualizowany w celu dostosowania do nich. (Dotyczy to Austrii, Grecji, Luksemburga, Niemiec i Słowenii.)
 Jeśli wzór monety przedstawia głowę państwa, może zostać zaktualizowany:
 co piętnaście lat, aby dostosować go do obecnego wyglądu głowy państwa;
 jeśli głowa państwa abdykuje lub umrze. Tymczasowe głowy państwa nie mogą być jednak wykorzystywane jako powód do zmiany projektu; zamiast tego będzie dozwolona emisja monety okolicznościowej o nominale 2 euro (ewentualnie drugiej monety okolicznościowej o nominale 2 euro).
 Napis na krawędzi monet okolicznościowych musi być taki sam jak na zwykłych monetach.

Z tego powodu Belgia została zmuszona z powrotem do zmiany swojego projektu, tak aby pokazać oryginalny portret swojego monarchy, ponieważ aktualizacja z 2008 roku aby postępować zgodnie z zaleceniami, zaktualizowała również portret monarchy, co było nie zgodne z przyjętymi wcześniej zasadami. Monety belgijskie od 2009 roku przedstawiają oryginalny portret monarchy z 1999 roku, ale zachowują przy tym nowy wzór z 2008 roku dotyczący identyfikacji kraju i oznaczenia roku emisji. Przepisy te również zabraniają Watykanowi wydawania dalszych kompletów monet sede vacante, dopuszczając tylko jedynie monety okolicznościowe na takie okazje. Hiszpania zaktualizowała swój wzór w 2010 roku aby w pełni spełnić nowe kryteria, pozostawiając Austrię, Grecję, Luksemburg, Niemcy i Słowenię które nadal naruszają obecne regulacje.

W 2012 roku Rada Europejska ustanowiła nowe specyfikacje monet euro i wyznaczyła (w art. 1 g) termin aktualizacji rewersów narodowych zwykłych monet w celu pełnej zgodności z obowiązującym rozporządzeniem: 20 czerwca 2012 r. Również tegoż samego roku przyjęto nowe rozporządzenie UE w sprawie emisji monet euro, zwiększając dozwoloną liczbę krajowych monet okolicznościowych o nominale 2 euro rocznie do dwóch.

Rodzaje emisji 
Na dzień dzisiejszy można wyróżnić 4 typy emisji. Są to: emisja krajowa, wspólna emisja strefy euro, wspólna emisja krajowa oraz tematyczna emisja krajowa.

1. emisja krajowa - są to emisje poszczególnych krajów związane z ważnym wydarzeniem historycznym lub społecznym w danym kraju. Pierwszym krajem który wyemitował taką monetę była Grecja w 2004 roku z okazji Igrzysk Olimpijskich w Atenach.

2. emisja wspólna - jest to emisja wszystkich krajów strefy euro (bez Andory, Monako, San Marino i Watykanu - które są stowarzyszone ze strefą euro i nie mają zezwolenia do bicia wspólnych emisji) które emitują monety o wspólnym wizerunku, różniące się jedynie narodowymi napisami. Obecnie mamy 5 takich emisji, a są to:
 50. rocznica podpisania traktatów rzymskich z 2007 roku -  Strefa euro - (13 monet)
 10 lat Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej (UGW) z 2009 roku -  Strefa euro - (16 monet)
 10 lat monet i banknotów euro z 2012 roku -  Strefa euro - (17 monet)
 30 lat flagi Europy z 2015 roku -  Strefa euro - (19 monet)
 35 lat programu Erasmus z 2022 roku -  Strefa euro - (19 monet)

3. wspólna emisja krajowa - jest to emisja takiej samej monety związanej z ważnym wydarzeniem historycznym bądź społecznym wspólnym dla kilku krajów, a różniącej się jedynie narodowymi opisami poszczególnego kraju. Dotychczas mamy 3 takie emisje:
 50 lat przyjaźni francusko-niemieckiej - (Traktat Elizejski) z 2013 roku -  Francja,  Niemcy - (2 monety)
 100. rocznica powstania niepodległych państw bałtyckich z 2018 roku -  Estonia,  Litwa,  Łotwa - (3 monety)
 30. rocznica upadku Muru Berlińskiego z 2019 roku -  Francja,  Niemcy - (2 monety)

4. tematyczna emisja krajowa - jest to krajowa seria monet powiązana ze sobą jednym tematem przewodnim i występująca na przestrzeni kilku lub kilkudziesięciu lat. Obecnie możemy wyróżnić następujące serie:
  Francja - seria: "Igrzyska Olimpijskie - Paryż 2024" - (2021-2024) - (4 monety)
  Hiszpania - seria: "Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Hiszpanii" - (2010-) - (docelowo 49 monet)
  Litwa - seria: "Regiony etnograficzne Litwy" - (2019-2023) - (5 monet)
  Łotwa - seria: "Krainy historyczne Łotwy" - (2016-2018) - (4 monety)
  Malta - seria: "Maltańska historia konstytucyjna" - (2011-2015) - (5 monet)
  Malta - seria: "Od dzieci w solidarności" - (2016-2020) - (5 monet)
  Malta - seria: "Megalityczne świątynie Malty" - (2016-2022) - (7 monet)
  Niemcy - seria: "Kraje związkowe Niemiec" - edycja I - (2006-2022) - (17 monet)
  Niemcy - seria: "Kraje związkowe Niemiec" - edycja II - (2023-2038) - (docelowo 16 monet)

Tabela wydanych monet 
Do 2022 roku dwadzieścia trzy kraje wyemitowały swoje okolicznościowe monety 2 euro. Są to Andora, Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Watykan oraz Włochy. W 2023 roku do tego grona dołączyła jako dwudziesty czwarty kraj Chorwacja.

Monety okolicznościowe są sprzedawane w danym kraju po rynkowej cenie przez emitenta. Wartość kolekcjonerska tych monet jest za to większa od jej nominału i kształtuje się zazwyczaj między 3 euro a 12 euro. Cena ta jest zależna m.in. od wielkości nakładu. Z tego względu w Andorze, San Marino i Watykanie, monety te sprzedawane są od 40 euro wzwyż, a ceny starszych monet przewyższają na rynku kolekcjonerskim nawet 100 euro, zaś monet z Monako powyżej 300 euro za sztukę.

Wizerunki narodowych awersów monet publikowane są w Dzienniku Unii Europejskiej.

Uwagi:
 W heraldyce elementy herbu co do zasady opisywane są z punktu widzenia osoby noszącej herb, a nie – osoby oglądającej. W związku z tym, gdy w poniższych opisach używamy zwrotu „po lewej stronie”, to dla osoby oglądającej jest to strona prawa.
 We wspomnianych dokumentach Unii Europejskiej, jak i np. w materiałach Narodowego Banku Polskiego jest stosowane oznaczenie „strony wspólnej” jako rewers, a „strony narodowej” jako awers. Często można spotkać błędne oznaczenie stron monet euro,

Emisje

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007 - emisje: krajowa i wspólna

rok 2008

rok 2009 - emisje: krajowa i wspólna

rok 2010

rok 2011

rok 2012 - emisje: krajowa i wspólna

rok 2013

rok 2014

rok 2015 - emisje: krajowa i wspólna

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2021

rok 2022  -  emisje: krajowa i wspólna

rok 2023

rok 2024 - * planowane *

rok 2025 - * planowane *

rok 2026 - * planowane *

rok 2027 - * planowane *

rok 2028 - * planowane *

Wspólne emisje krajowe

Tematyczne emisje krajowe 

 seria: "Igrzyska Olimpijskie - Paryż 2024"

 seria: "Lista światowego dziedzictwa UNESCO w Hiszpanii"

Hiszpania rozpoczęła serię monet okolicznościowych Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO (Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO w Hiszpanii) w 2010 roku, upamiętniającą wszystkie hiszpańskie obiekty światowego dziedzictwa UNESCO, która może trwać do 2050 roku. Kolejność wydawania monet dla konkretnego miejsca jest zbieżna z kolejnością, w jakiej zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 seria: "Regiony etnograficzne Litwy"

 seria: "Krainy historyczne Łotwy"

 seria: "Megalityczne świątynie Malty"

Zobacz też 

 Unia Europejska
 Euro

Przypisy 

Monety euro